Gor'kij Park – parco divertimenti di Mosca
 Gor'kij Park – parco di Minsk

Pagine correlate 
Gorky Park